Cinema e TV
Brothers (programa de televisão), apresentado por Supla e João Suplicy
Brothers (filme de 1913), dirigido por Griffith
Brødre, produção dinamarquesa com Connie Nielsen, distribuído internacionalmente como Brothers
Entre Irmãos, filme de 2009 com Natalie Portman, cujo título original é Brothers

Música
 Brothers (álbum de The Black Keys)
Santana Brothers, álbum de Carlos e Jorge Santana, também conhecido apenas como Brothers

Outros usos
Brothers: A Tale of Two Sons, jogo eletrônico 
 Brothers (Oregon), cidade nos EUA